Соревнования по тяжёлой атлетике на II летней Спартакиаде народов СССР прошли с 9 по 15 августа 1959 года в Москве. В рамках этого турнира был также проведён 34-й чемпионат СССР. 253 участника из команд всех союзных республик, Москвы и Ленинграда были разделены на 7 весовых категорий и соревновались в троеборье (жим, рывок и толчок).

Медалисты

Ссылки 
 

Летняя Спартакиада народов СССР 1959
Тяжёлая атлетика на Спартакиадах народов СССР
Чемпионат СССР по тяжёлой атлетике 1959
Чемпионаты СССР в 1959 году
1959 год в Москве
1959 год в тяжёлой атлетике
Август 1959 года
Спорт в России в 1959 году